Я́блочная кислота́ (оксиянта́рная кислота́, химическая формула — C4H6O5 или НООС−СН2−СН(ОН)−СООН) — слабая органическая кислота, двухосновная предельная оксикислота. При стандартных условиях — кристаллическое вещество без цвета и запаха.

Соли и сложные эфиры яблочной кислоты называются мала́тами.

История 
Впервые выделена шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле в 1785 году из сока незрелых яблок.

В 1787 году Антуан Лавуазье предложил для вещества название , происходящее от латинского слова  — названия растений рода «Яблоня».

Свойства 

Яблочная кислота представляет собой бесцветные гигроскопичные кристаллы, хорошо растворимые в воде, этиловом спирте и диэтиловом эфире.

Существует в двух энантиомерно чистых формах и в виде рацемической смеси.

Нахождение в природе 
Яблочная кислота содержится в незрелых яблоках, винограде, рябине, барбарисе, малине, апельсине, мандарине, лимоне и др. 

Чтобы вина не производили впечатление кислых, яблочная кислота должна под воздействием бактерий преобразоваться в молочную. Виноделы часто сознательно запускают этот процесс, именуемый яблочно-молочным брожением. Если винодел желает сохранить в вине яблочную кислоту, то такое брожение не проводят, а если оно началось — его останавливают (например, путем понижения температуры в винном погребе). 

В растениях махорки и табака содержится в виде химического соединения с никотином. В природе преобладает -форма яблочной кислоты.

В цитрусовых, выращенных в органическом сельском хозяйстве, содержится больше яблочной кислоты, чем во фруктах, выращенных в традиционном сельском хозяйстве.

Роль в метаболизме 
Яблочная кислота является промежуточным продуктом цикла трикарбоновых кислот и глиоксилатного цикла. В цикле Кребса -яблочная кислота образуется путём гидратации фумаровой кислоты и далее окисляется коферментом НАД+ в щавелевоуксусную кислоту.

Применение 
Применяется как пищевая добавка (Е296) природного происхождения при приготовлении прохладительных напитков и кондитерских изделий.

Также применяется в медицине.

Примечания

Литература 
 
 
 

Цикл трикарбоновых кислот
Оксикислоты
Консерванты
Косметические вещества
Двухосновные карбоновые кислоты
Регуляторы кислотности